

Сабаєво — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Сабаєво — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Сабаєво — присілок, Мішкинський район, Башкортостан